Имитация (от  — «подражание»):
 Подражание (голосу, почерку и т. д.) — уподобление кому- или чему-либо, воспроизведение, повторение, копирование.
 Мимесис — подражание искусством действительности.
 Мимикрия — метод маскировки.
 Подделка, эрзац.
 Имитация (музыка) — проведение темы в различных голосах полифонического сочинения.
 Создание ювелирных изделий в каком-либо стиле; иногда — полная копия драгоценных камней без цели обмана (страз).
 Моделирование/виртуализация

См. также 
 Имитатор